Das verbotene Paradies steht für:

 Das verbotene Paradies (1924), US-amerikanischer Film von Ernst Lubitsch
 Das verbotene Paradies (1958), deutscher Film von Max Nosseck (als Maximilian Meyer)